Squalo sega (famiglia Pristiophoridae) 
 Pesce sega (famiglia Pristidae)
 famiglia Sclerorhynchidae